Listen (filme) - filme de 1996 protagonizado por Brooke Langton
 Listen (álbum de A Flock of Seagulls)
 Listen (álbum de David Guetta)
 Listen (canção) - single de Beyoncé

Desambiguação